Эдвард Джон Эйр совершил две экспедиции во внутренние районы Южной Австралии в 1839 году. В то время никто не продвигался дальше залива Спенсер. Первая экспедиция отправилась из Аделаиды в мае. Не совсем ясно, как далеко он продвинулся на север, прежде чем повернуть назад, но это произошло примерно около хребта Флиндерс. Вторая экспедиция, в августе, прибыла в Порт-Линкольн и направилась на запад, следуя вдоль побережья к . Вынужденный вернуться из-за негостеприимных условий, Эйр двинулся на восток, а затем ещё дальше на север, чем в предыдущий раз, и, в конце концов, обнаружив озеро, которое теперь называется Торренс.

Эйр совершил третье путешествие на север в июне 1840 года, на этот раз достигнув того места, которое сейчас известно как озеро Эйр. Четвёртая экспедиция началась в феврале 1841 года на этот раз с целью достичь Западной Австралии. Поход начался в  и достиг Албани в июле, пройдя путь 1600 км (1000 миль).

Север 
Получив неплохую прибыль в несколько тысяч фунтов от своего второго путешествия, молодой Эйр (тогда ему было всего двадцать три года) обратил свое внимание на внутренние районы и на предположения о возможности выхода на сушу. Планируя трехмесячную экспедицию к заливу Спенсер, он покинул Аделаиду с пятью другими поселенцами 1 мая 1839 года, взяв две телеги и отправившись на север, к прибрежной равнине к западу от хребта Флиндерс. Он назвал реку Бротон в честь , англиканского епископа Австралии, и проследовал на север, миновав верхнюю часть залива, чтобы разбить лагерь на полпути между Стерном и горрй Арден у небольшого ручья: он назвал этот ручей Депот Крик и возвращался к нему несколько раз.

Из этого лагеря он заметил невысокую гряду холмов на западе и послал своего товарища Джона Бакстера исследовать — эту гряду он позже назвал хребтом Бакстера; он расположен к северу от города . Сам Эйр двинулся на север по окраине Флиндерса. Обнаружив немного воды (бассейны с водой в Уиллохра-Крик были солеными), он направился к холму примерно в 30 км к северо-западу от города . С вершины он впервые увидел озеро Торренс; позже он писал, что это «казалось водой», но он понял, что это было просто «сухое и застекленное ложе того места, где находилась вода» — соленое озеро. К северо-востоку он заметил, что хребты продолжаются; «ярус за ярусом очень каменистый, насколько хватит взгляда». Это был почти наверняка первый раз, когда европеец увидел вершины Вильпена.

После возвращения в лагерь и движения на 50 км по западной стороне залива Спенсер вместе с Бакстером Эйр решил вернуться на юг. Он был недоволен страной солончаков (как он описал ее, «песчаная пустыня с вкраплениями кустарников»), не осознавая пастбищный потенциал солончаков.

На обратном пути он повернул на восток, оставив Флиндерс позади, и вместо этого отправился обратно в Аделаиду вниз по реке Мюррей, прибыв домой 29 июня. Губернатор вскоре назвал самую северную точку, которую достиг Эйр, горой Эйр.

Запад и снова север 
Эйр немного повозился перед тем, как отправиться в Порт-Линкольн в свой 24-й день рождения, 5 августа 1839 года. Его небольшая группа путешествовала вдоль побережья в район Стрики-Бэй, после этого Эйр уехал вдвоём с австралийским аборигеном. Они достигли самой дальней точки примерно в 50 км к западу от современного города , будучи вынужденными повернуть назад из-за нехватки воды. Именно во время этой поездки они миновали озеро Ньюленд, которое Эйр назвал в честь своего друга .

Затем Эйр повел свою группу через всю страну обратно к началу залива Спенсер и их старому лагерю в Депот-Крик, по пути посетив и назвав горы Голер (в честь губернатора). Решив исследовать дальше, он отправился на север в одиночку, на этот раз пройдя примерно на 80 км дальше, чем гора Эйр, достигнув пика немного к юго-западу от современного . Отсюда он увидел, что озеро Торренс теперь заполнено водой, но все ещё преграждает ему путь. Он был вынужден вернуться без всякой поддержки. Вернувшись в лагерь, он посовещался с Бакстером, которого послал на восток. Предполагается, что Бакстер пересёк , и, проехав 100 км, он увидел то, что он назвал не чем иным, как «низким плоским морем кустарника».

Эйр сразу же вернулся в Аделаиду,предоставив блестящие отчеты о том, что должно было стать .

Примечания

Литература 
 Mincham, Hans (1964), The Story of the Flinders Ranges, Adelaide: Rigby Publishers.
 Historical Records of Australia, Series I, Volume XX, p. 875: Note 151.

История Южной Австралии
Бассейн Эйр-Норта
Научные экспедиции XIX века